Паймого () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 214 км². Население — 1306 человек (на 2010 год). Расстояние — 81 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Paymogo
 Diputación de Huelva
 Banda Ancha y ADSL
 Instituto de Ingeniería de España

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы